L'edizione 1999 degli US Open, la numero 118, ha fatto registrare fin dal subito delle sorprese: Sampras, testa di serie numero 1 si è dovuto ritirare prima dell'inizio del torneo a causa di un infortunio alla schiena.. Patrick Rafter, vincitore delle ultime 2 edizioni del torneo è stato costretto al ritiro durante il quinto set del primo turno che lo vedeva opposto a Cédric Pioline, diventando il primo defending champion a perdere al primo turno nella storia del torneo, sia femminile che maschile. Anche Mark Philippoussis è stato costretto al ritiro prima del torneo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.

Lo statunitense Andre Agassi è riuscito a bissare il titolo conquistato nel 1994 battendo alla terza finale Slam consecutiva dell'anno il connazionale Todd Martin 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2. Andre è stato il primo tennista dal tempi di John Newcombe a recuperare uno svantaggio di 2 set a 1 in finale, che vinse nel 1973. Egli è riuscito a riconquistare il primo posto della classifica ATP dopo la vittoria in semifinale contro Evgenij Kafel'nikov e dopo la vittoria finale ha intascato un assegno di $.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 1999
ATP Tour 1999